Рут Доннелли ():
 Доннелли, Рут (1896—1982) — американская актриса.
 Доннелли, Рут (1920—2009) — американская шахматистка.